El título Al fin solos puede referirse a:

 Al fin solos (1940), película de H. C. Potter.
 Al fin solos (1955), película de José María Elorrieta y Alejandro Perla.
 Al fin solos, pero... (1977), película de Antonio Giménez Rico.
 Al fin solos (1984), álbum de Dyango.